Worzel peut faire référence à :

Worzel Gummidge, un personnage fictif créé par Barbara Euphan Todd,
  (1919–2008), géophysicien américain,
Worzel, surnom de Jeff Rich (1953- ), percussionniste du groupe Status Quo,
Worzel Gummidge, pseudonyme de Michael Foot (1913-2010)

Voir aussi